Geografie:
 Berwick-upon-Tweed (plaats), een plaats in het Engelse graafschap Northumberland
 Berwick (Australië)
 Berwick (Canada)
 Berwick (Louisiana)
 Berwick (Maine)
 Berwick (Pennsylvania)
 Berwick (East Sussex)
 North Berwick (Schotland)
 North Berwick (Maine)

Overige:
 Berwick (motorfietsmerk), een Brits historisch motorfietsmerk
 Berwick Rangers FC, een Engelse voetbalclub